Uradżajnaja – wieś na Białorusi, w rejonie lachowickim obwodu brzeskiego, około 6 km na północ od Lachowicz
 Uradżajnaja – wieś na Białorusi, w obwodzie mińskim, w rejonie mińskim, w sielsowiecie Siennica